Desayuno Americano es un programa de televisión argentino conducido por Pamela David emiitido por América y producido por Jotax

Historia 
Se emitía de lunes a viernes de 09:30 a 12:00 (UTC -3). Se trata de un magazine descontracturado de actualidad y humor, con muchas notas relacionadas al deporte y a los espectáculos.

Durante los primeros meses de 2012, Pamela David no pudo conducir el programa porque estaba embarazada, por lo que fue reemplazada por Toti Pasman.

Durante 2013 Toti dejaba la conducción reemplazado por la conductora Ernestina Pais, en marzo de 2013 el programa renovó la escenografía y el estudio. Ernestina llegó al programa en la 3ª temporada pero a partir del 11 de mayo de 2013 dejó el programa y fue reemplazada por Toti Pasman.

El 12 de agosto de 2013 se renovó nuevamente la escenografía, para el retorno de Pamela David.

En marzo de 2017, Adrián Pallares se hizo cargo en la conducción hasta el final.

El 5 de mayo de 2017, fue el último programa de la primera etapa del ciclo en las mañanas de América TV. Entre 2017 y 2023 fue reemplazado por Cocinando para vos, Involucrados, Informados de Todo, Buenos días América y EPA! 

En marzo de 2023 se anunció la vuelta del magazine tras seis años de ausencia del programa.

Equipo

Conductores 

 Pamela David (2011-2017 y 2023-Presente)
 Toti Pasman (2012-2013)
 Ernestina Pais (2012-2013)
 Adrián Pallares (2017)

Panelistas 
 Toti Pasman (2011-2013)
 Martin Ciccioli (2011-2013)
 Ángel de Brito (2011-2012)
 Dallys Ferreira (2011)
 Coco Carreño (2011)
 Rocío Marengo (2011-2012)
 Matias Alé (2012-2013)
 Luis Novaresio (2013-2017)
 Adrián Pallares (2013-2017)
 Laura Ubfal (2013-2017)
 Jimena Cyrulnik (2013-2017)
 Maria Freytes (2013-2017)
 Natalia Franzoni (2015-2017)
 Facundo Pastor (2015-2017)
 Debora Plager (2017)
 Pablo Duggan (2017)
 Ronnie Arias (2017)
 Flavio Azzaro (2017)
 Mina Bonino (2017)

Cronistas 
 Diego Lewen

Referencias

Enlaces externos 

Programas de televisión de América TV
Programas de televisión iniciados en 2011
Programas de televisión finalizados en 2017
Programas de televisión de espectáculos de Argentina